La provincia canadiense de Nueva Escocia está compuesta por 18 condados (en inglés: Counties). A continuación se da una lista de ellos ordenados alfabéticamente:

Referencias

Véase también

Enlaces externos 
 Gobierno de Nueva Escocia (en inglés)

Condados de Nueva Escocia